Манолис Андроникос (; , , Турция — , ) — греческий археолог, профессор Аристотелевского университета в Салониках.

Биография 
Родился 23 октября 1919 года в вифинийской Прусе (сегодняшней турецкой Бурсе). В 1923 году его семья, вместе с тысячами греческих беженцев из Малой Азии, нашла убежище в македонской столице, городе Салоники, где он и вырос.

Окончил философский факультет Афинского университета и в 1952 г. стал профессором Классической археологии, Аристотелевского университета в Салониках. Позже он продолжил учёбу в Оксфорде (1954—1955), у известного профессора сэра Джона Бизли. Вернулся в Аристотелевский университет в 1957 году и в 1964 году стал его профессором. Проводил раскопки в Верии, Наусе, Килкис, п-ве Халкидики и в Салониках, но главным событием его жизни стали раскопки в Вергине.

Умер в Салониках 30 марта 1992 года.

Раскопки в Вергине 

8 ноября 1977 года состоялось одно из величайших археологических открытий XX века: Андроникос раскопал, как он полагал, могилу царя Македонии Филиппа II в древней столице Македонии городе Эги (), которая находилась у современного селения Вергина. С этим соглашаются многие археологи, но есть и научные мнения, которые расходятся с идентификацией Андроникоса. Захоронение содержало уникальные артефакты: золотой ларнакс (ковчег-саркофаг), золотые венки, фрески и др. Первоначально находки были вывезены на хранение в Археологический музей Салоник, но в конце 1990-х возвращены в Вергину.

Судя по богатству и роскоши захоронения, оно однозначно принадлежало неким членам царской семьи. После анализа останков и установления их соответствия историческим свидетельствам (ранения глаза и ноги) Андроникос заявил археологическому сообществу, что наиболее богатая и фундаментальная могила принадлежит Филиппу II.

Значение 
Древнейшая столица Македонии Эги (Вергина) вместе с городом-святилищем Дион () у северного склона Олимпа, позднейшей столицей Македонии Пеллой и нынешней столицей Салониками составляют историческое и туристическое «Кольцо Македонии».

Андроникос написал большое количество научных трудов по результатам раскопок и популярную книгу «Вергина: могилы царей». Не был политиком; всю свою жизнь посвятил археологии. Но касаясь деликатной проблемы, возникшей после Второй мировой войны, а именно попыток узурпации греческого имени Македонии и её истории северным славяноязычным государством, он писал в своей книге «Греческое сокровище»:

После Вергины Андроникос стал членом многих археологических обществ и академий.

Примечания

Литература 
 Манолис А. Могилы Базилевсов в Вергине. — ISBN 960-213-129-2.
 Манолис А. Греческое сокровище. — ISBN 960-03-1139-0.

Ссылки 
  
 
 
 

Археологи Греции
Классические археологи
Археологи XX века
Археологи по алфавиту
Антиковеды Греции
Участники Второй мировой войны
Выпускники философского факультета Афинского университета
Выпускники Аристотелевского университета
Преподаватели Салоникийского университета
Лауреаты премии Гердера